USS Tacoma war der Name von vier US-Kriegsschiffen:

 USS Tacoma (1893) (manchmal Takoma geschrieben), ein Hafenschlepper angekauft 1900, 1937 zur Verschrottung
 USS Tacoma (CL-20) (ursprünglich Cruiser No. 18), ein geschützter Kreuzer der Denver-Klasse – Stapellauf 1903, ausgemustert 1924
 USS Tacoma (PF-3), Typschiff der Tacoma-Klasse, klassifiziert als Patrouillenfregatte (patroul frigate), Stapellauf 1943; 1951 als Taedong (PF-63) an die Republik Korea, ausgemustert 1973
 USS Tacoma (PG-92) (ex motor gunboat PGM-92), ein Kanonenboot (patrol gunboat) der Asheville-Klasse, Stapellauf 1968, ausgemustert 1995 und als Küstenwachboot ARC Quitasueño (P 112) an Kolumbien geliefert, später dort im Zolldienst eingesetzt

Tacoma